Rupar ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Rupar (* 1982), deutscher Schauspieler
 Pavel Rupar (* 1960), slowenischer Politiker